The Midnight Flyer – cortometraggio del 1918 diretto da George Marshall
The Midnight Flyer – film del 1925 diretto da Tom Forman